Фрайгерихт () — община в Германии, в земле Гессен. Подчинён административному округу Дармштадт. Входит в состав района Майн-Кинциг. Население составляет 14 630 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 33,42 км². Официальный код — 06 4 35 009.

Город подразделяется на 5 городских районов.

Примечания

Ссылки 
 www.freigericht.de Официальная страница

Города Гессена